Корпово — название населённых пунктов:

Россия 
 Корпово — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Корпово — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Корпово — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Корпово — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Корпово — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Корпово — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Корпово — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 Корпово — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Корпово — деревня в Плюсском районе Псковской области.
 Корпово — деревня в Осташковском районе Тверской области.